Batalla de Casilino puede referirse a los siguientes artículos:

 Batalla de Casilino.— Que enfrentó a las tropas bizantinas y germanas en el año 554.
 Batalla de Casilino (216 a. C.).— Que enfrentó a Aníbal y la República romana en el año 216 a. C.
 Batalla de Casilino (214 a. C.).— Que enfrentó a Aníbal y la República romana en el año 214 a. C.